Рон Гринберг – израильский хирург, специалист по клинической иммунологии, ведущий специалист хирургического отделения медцентра Сураски, преподаватель Тель-Авивского университета.

Биография 
Рон Гринберг окончил медицинскую школу Университета им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве и в 1993 году получил степень доктора медицины.

В 1994 гг. завершил стажировку в медцентре Сураски (Тель-Авив).

В 2001 году завершил специализацию по общей хирургии в хирургическом отделении «А» медцентра Сураски.

С 2001 года работает в этом медицинском центре в должности ведущего специалиста.

Занимался научной работой по клинической иммунологии на кафедре иммунологии института Вейцмана.

Сейчас является членом 5 израильских и международных организаций колоректальных хирургов.

Работа в медицине 
Доктор Гринберг одним из первых в Израиле начал применять инновационные методы абдоминальной хирургии:

 операции на прямой кишке и анусе с использованием передовых и малоинвазивных технологий, таких как доплер и хирургический степлер;
 использование биологических клеев для устранения свищей пищеварительного тракта.

Доктор является экспертом по операциям на органах тазового дна при хронических запорах, по лапароскопическим и открытым колоректальным хирургическим вмешательствам.

Научная деятельность 
Диссертация доктора Гринберга была посвящена теме «Уничтожение менингококков нейтрофилами: влияние вакцинации на пациентов с дефицитом комплемента». Сейчас доктор Рон Гринберг занимается изучением следующих тем, связанных с колоректальной хирургией:

 шунтирование при колоректальном анастомозе;
 лапароскопическая колоректальная хирургия, в том числе лапароскопическая резекция злокачественных опухолей толстой кишки;
 осложнения после операции при болезни Крона;
 современные хирургические методики лечения геморроя;
 восстановление аноректальных свищей с применением клея на фибриновой клеевой ткани.

Результаты исследований доктора Гринберга опубликованы в международных журналах Surgical Innovation, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques, Surgical Endoscopy и др.

Ссылки 
Интервью с доктором Гринбергом на израильском новостном портале Ynet

Публикации доктора Гринберга на сайте Pubmed

Биография доктора Гринберга на сайте Ассоциации Врачей Израиля{{Учёный